Het WTA-tennistoernooi van Leipzig (officieel Sparkassen Cup) van 2000 vond plaats van 30 oktober tot en met 5 november 2000 in de Duitse stad Leipzig. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

De Belgische Kim Clijsters bereikte beide finales. Zij won de eindstrijd in het enkelspel, maar verloor die in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Nathalie Tauziat was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de halve finale – daarin werd zij uitge­scha­keld door Jelena Lichovtseva.

De ongeplaatste Kim Clijsters uit België won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zevende geplaatste Russin Jelena Lichovtseva in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Clijsters wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Leipzig op haar naam te schrij­ven. Het was haar derde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 87.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De andere Belgische speelster, Sabine Appelmans, strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Larisa Neiland en Mary Pierce hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Alexandra Fusai en Nathalie Tauziat, strandde al in de eerste ronde.

Het als tweede geplaatste duo Arantxa Sánchez Vicario en Anne-Gaëlle Sidot won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het ongeplaatste Belgische koppel Kim Clijsters en Laurence Courtois in drie sets, met een verloren tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Spaanse Sánchez Vicario had daar­naast zestig eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Française Sidot geen.

De derde Belgische, Sabine Appelmans, speelde samen met Janette Husárová uit Slowakije – zij verloren in de eerste ronde.

Er waren vier Nederlandse deelneemsters:
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Nicole Arendt waren als derde geplaatst – zij bereikten de halve finale, waarin zij de duimen moesten leggen voor de latere winnaressen.
 Caroline Vis bereikte de tweede ronde, met de Spaanse Magüi Serna aan haar zijde.
 Voor Kristie Boogert en Miriam Oremans viel het doek al na de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Leipzig 2000
Leipzig